

Persone 
 Xēna – primo nome d'arte della cantante statunitense Lisa Fischer
 Nereida Xena – botanica venezuelana

Scienza 
 Xena – genere di mosche della famiglia Chloropidae
 Xena – nome provvisorio del pianeta nano Eris
 Xena – software libero per la conservazione digitale
 Xena – esemplare di maiale clonato

Televisione 
 Xena – personaggio immaginario
 Xena - Principessa guerriera – serie televisiva statunitense

Varie 
 Xena – nome proprio di persona femminile
 Xena – villaggio del Canada